Список аэропортов Боливии, отсортированый по местоположению.

См. также 
 Военно-воздушные силы Боливии

Ссылки 
 Administración de Aeropuertos y Servicios Auxliares a la Navegación Aérea (AASANA)
  - includes IATA codes
 World Aero Data: Airports in Bolivia - ICAO codes, airport data
 Great Circle Mapper: Airports in Bolivia - IATA and ICAO codes
 Name for SLCT - ICAO codes
 Airport records for Bolivia at Landings.com. Retrieved 2013-08-21
 Detailed Bolivia road map (1974)

Боливия